Иван Енин:

 Енин, Иван Владимирович (род. 1994) — российский футболист.
 Енин, Иван Иванович (1929—1991) — советский художник.